Jyrki Ponsiluoma (1966 -), un skieur de fond finlandais.
 Martin Ponsiluoma (1995 -), un biathlète suédois.